Мерисвил може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Мерисвил (Вашингтон)
 Мерисвил (Калифорния)
 Мерисвил (Канзас)
 Мерисвил (Мичиган)